Robilliard ist der Familienname von:
 Louis Robilliard (* 1939), französischer Organist und Hochschullehrer

Sonstiges:
 Robilliard-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Robillard (Begriffsklärung)